Giuppone ist der Name von

 Giosuè Giuppone (1878–1910), italienischer Bahnradsportler, Motorrad- sowie Automobilrennfahrer 
 (10267) Giuppone, auch (10267) 1978 VD7, Asteroid

Siehe auch:
 Giupponi